Сенат Миннесоты является верхней палатой законодательного органа в штате Миннесота. В сенате  в 28 комитетах работает 67 депутатов, вдвое меньше, чем в Палате представителей этого штата.

Депутаты 

   * Избраны в специальных выборах
   ** Избраны на непоследовательные сроки

См. также 
 Легислатура Миннесоты
  Палата представителей Миннесоты

Миннесота
Легислатура Миннесоты